Couto pode ser:
 Couto  – uma propriedade urbana e rural circunscrita doada ao clero.

Que deu a toponímia a várias freguesias;

 Couto – uma freguesia do concelho de Arcos de Valdevez;
 Couto – uma freguesia do concelho de Barcelos;
 Cambeses ou Couto de Cambeses – uma freguesia do concelho de Barcelos;
 Couto – uma povoação da freguesia de Alcofra, Vouzela;
 Couto de Baixo – uma freguesia do concelho de Viseu;
 Couto de Cima – uma freguesia do concelho de Viseu;
 Couto de Esteves – uma freguesia do concelho de Sever do Vouga;
 Couto do Mosteiro – uma freguesia do concelho de Santa Comba Dão;
 Santa Cristina do Couto – uma freguesia do concelho de Santo Tirso;
 São Miguel do Couto – uma freguesia do concelho de Santo Tirso.

Couto também pode ser:
 António Maria do Couto – escritor português;
Pasta Medicinal Couto – Um Creme dental.

Desambiguação